Алихан Хавайшевич Бакаев () — российский боксёр, мастер спорта международного класса, серебряный призёр Чемпионата России (2017).

Биография 
Родился 3 октября 1997 года. Занимается боксом с 2007 года. Выпускник НИТУ «МИСиС».

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боксу 2017 года, Грозный, 64 кг — .
 X Международный турнир по боксу памяти Первого Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова, 69 кг — .
 IV летняя Спартакиада молодёжи России 2018 года, 69 кг — .

Примечания 

Боксёры Чечни
Выпускники МИСиСа